Список всех описанных видов пауков семейства Corinnidae на 7 октября 2013 года. Типовой вид каждого рода отмечен T.

Abapeba
Abapeba Bonaldo, 2000
Abapeba abalosi (Mello-Leitao, 1942) – Парагвай, Аргентина
Abapeba brevis (Taczanowski, 1874) – Французская Гвиана
Abapeba cayana (Taczanowski, 1874) – Французская Гвиана
Abapeba cleonei (Petrunkevitch, 1926) – Сент-Томас
Abapeba echinus (Simon, 1896) – Бразилия
Abapeba grassima (Chickering, 1972) – Панама
Abapeba guanicae (Petrunkevitch, 1930) – Пуэрто-Рико
Abapeba hirta (Taczanowski, 1874) – Французская Гвиана
Abapeba hoeferi Bonaldo, 2000 – Бразилия
Abapeba kochi (Petrunkevitch, 1911) – Южная Америка
Abapeba lacertosa (Simon, 1897)T – Сент-Винсент, Тринидад, Север Южной Америки
Abapeba luctuosa (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Abapeba lugubris (Schenkel, 1953) – Венесуэла
Abapeba pennata (Caporiacco, 1947) – Гайана
Abapeba rioclaro Bonaldo, 2000 – Бразилия
Abapeba rufipes (Taczanowski, 1874) – Французская Гвиана
Abapeba saga (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Abapeba sicarioides (Mello-Leitao, 1935) – Бразилия
Abapeba taruma Bonaldo, 2000 – Бразилия
Abapeba wheeleri (Petrunkevitch, 1930) – Пуэрто-Рико

Aetius
Aetius O. Pickard-Cambridge, 1896
Aetius decollatus O. Pickard-Cambridge, 1896T – Индия, Шри-Ланка
Aetius nocturnus Deeleman-Reinhold, 2001 – Таиланд, Борнео

Allomedmassa
Allomedmassa Dankittipakul & Singtripop, 2014
Allomedmassa day Dankittipakul & Singtripop, 2014 – Таиланд
Allomedmassa deelemanae Dankittipakul & Singtripop, 2014 – Борнео
Allomedmassa mae Dankittipakul & Singtripop, 2014T – Таиланд

Apochinomma
Apochinomma Pavesi, 1881
Apochinomma acanthaspis Simon, 1896 – Бразилия
Apochinomma armatum Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Apochinomma bilineatum Mello-Leitao, 1939 – Бразилия
Apochinomma constrictum Simon, 1896 – Бразилия
Apochinomma dacetonoides Mello-Leitao, 1948 – Гайана
Apochinomma decepta Haddad, 2013 – Мозамбик, Южная Африка
Apochinomma dolosum Simon, 1897 – Индия
Apochinomma elongata Haddad, 2013 – Танзания, Малави, Ботсвана
Apochinomma formica Simon, 1896 – Бразилия
Apochinomma formicaeforme Pavesi, 1881T – Западная, Центральная, Восточная, Южная Африка
Apochinomma formicoides Mello-Leitao, 1939 – Бразилия
Apochinomma malkini Haddad, 2013 – Нигерия
Apochinomma myrmecioides Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Apochinomma nitidum (Thorell, 1895) – Индия, Мьянма, Таиланд, Борнео, Сулавеси
Apochinomma parva Haddad, 2013 – Гвинея
Apochinomma pyriforme (Keyserling, 1891) – Бразилия
Apochinomma tuberculata Haddad, 2013 – Кот-д’Ивуар

Arushina
Arushina Caporiacco, 1947
Arushina dentichelis Caporiacco, 1947T – Танзания

Attacobius
Attacobius Mello-Leitao, 1925
Attacobius attarum (Roewer, 1935) – Бразилия
Attacobius blakei Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius carranca Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius kitae Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius lamellatus Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius luederwaldti (Mello-Leitao, 1923)T – Бразилия
Attacobius nigripes (Mello-Leitao, 1942) – Аргентина
Attacobius tucurui Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius uiriri Bonaldo & Brescovit, 2005 – Бразилия
Attacobius verhaaghi Bonaldo & Brescovit, 1998 – Бразилия

Austrophaea
Austrophaea Lawrence, 1952
Austrophaea zebra Lawrence, 1952T – Южная Африка

Battalus
Battalus Karsch, 1878
Battalus adamparsonsi Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
Battalus baehrae Raven, 2015 – Южная Австралия
Battalus bidgemia Raven, 2015 – Западная Австралия, Квинсленд
Battalus boolathana Raven, 2015 – Западная Австралия
Battalus byrneae Raven, 2015 – Тасмания
Battalus diadens Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
Battalus helenstarkae Raven, 2015 – Южная Австралия
Battalus microspinosus Raven, 2015 – Западная Австралия, Южная Австралия
Battalus rugosus Raven, 2015 – Западная Австралия, Южная Австралия
Battalus semiflavus (Simon, 1896) – Квинсленд
Battalus spinipes Karsch, 1878T – Квинсленд
Battalus wallum Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Battalus zuytdorp Raven, 2015 – Западная Австралия

Brachyphaea
Brachyphaea Simon, 1895
Brachyphaea berlandi Lessert, 1915 – Восточная Африка
Brachyphaea castanea Simon, 1896 – Занзибар
Brachyphaea hulli Lessert, 1921 – Восточная Африка
Brachyphaea proxima Lessert, 1921 – Восточная Африка
Brachyphaea simoni Simon, 1895T – Восточная Африка
Brachyphaea simpliciaculeata Caporiacco, 1949 – Кения
Brachyphaea vulpina Simon, 1896 – Мозамбик

Cambalida
Cambalida Simon, 1910
Cambalida compressa Haddad, 2012 – Западная Африка
Cambalida coriacea Simon, 1910 – Западная, Центральная Африка
Cambalida deminuta (Simon, 1910) – Западная, Центральная Африка
Cambalida dippenaarae Haddad, 2012 – Южная Африка
Cambalida fagei (Caporiacco, 1939) – Эфиопия
Cambalida fulvipes (Simon, 1896) – Африка
Cambalida griswoldi Haddad, 2012 – Мадагаскар
Cambalida lineata Haddad, 2012 – Мадагаскар
Cambalida loricifera (Simon, 1886) – Сенегал
Cambalida unica Haddad, 2012 – Камерун

Castianeira
Castianeira Keyserling, 1879
Castianeira abuelita Reiskind, 1969 – Панама
Castianeira adhartali Gajbe, 2003 – Индия
Castianeira alata Muma, 1945 – США
Castianeira alba Reiskind, 1969 – Коста-Рика, Панама
Castianeira albivulvae Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Castianeira albomaculata Berland, 1922 – Кения
Castianeira albopicta Gravely, 1931 – Индия
Castianeira alfa Reiskind, 1969 – США
Castianeira alteranda Gertsch, 1942 – США, Канада
Castianeira amiantis Butt & Beg, 2001 – Пакистан
Castianeira amoena (C. L. Koch, 1841) – США, Мексика
Castianeira antinorii (Pavesi, 1880) – Алжир, Тунис, Судан, Египет
Castianeira arcistriata Yin et al., 1996 – Китай
Castianeira argentina Mello-Leitao, 1942 – Аргентина
Castianeira arnoldii Charitonov, 1946 – Туркменистан, Узбекистан
Castianeira athena Reiskind, 1969 – США, Мексика
Castianeira atypica Mello-Leitao, 1929 – Бразилия
Castianeira azteca Reiskind, 1969 – Мексика
Castianeira badia (Simon, 1877) – Испания
Castianeira bartholini Simon, 1901 – Восточная Африка
Castianeira bengalensis Biswas, 1984 – Индия
Castianeira bicolor (Simon, 1890) – Восточная Африка
Castianeira brevis Keyserling, 1891 – Бразилия
Castianeira brunellii Caporiacco, 1940 – Эфиопия
Castianeira buelowae Mello-Leitao, 1946 – Парагвай
Castianeira carvalhoi Mello-Leitao, 1947 – Бразилия
Castianeira cecchii (Pavesi, 1883) – Эфиопия, Восточная Африка
Castianeira chrysura Mello-Leitao, 1943 – Бразилия
Castianeira cincta (Banks, 1929) – Панама
Castianeira cingulata (C. L. Koch, 1841) – США, Канада
Castianeira claveroensis Mello-Leitao, 1943 – Аргентина
Castianeira coquito Rubio, Zapata & Grismado, 2015 – Аргентина
Castianeira crocata (Hentz, 1847) – США
Castianeira crucigera (Hentz, 1847) – США
Castianeira cubana (Banks, 1926) – США, Куба, Панама
Castianeira cyclindracea Simon, 1896 – Бразилия
Castianeira daoxianensis Yin et al., 1996 – Китай
Castianeira delicatula Simon, 1910 – Сьерра-Леоне
Castianeira dentata Chickering, 1937 – Панама
Castianeira descripta (Hentz, 1847) – США, Канада
Castianeira dorsata (Banks, 1898) – США, Мексика
Castianeira drassodidoides Strand, 1915 – Израиль
Castianeira dubia Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Castianeira dubia (O. Pickard-Cambridge, 1898) – от Мексики до Панамы
Castianeira dugesi (Becker, 1879) – Мексика
Castianeira flavimaculata Hu, Song & Zheng, 1985 – Китай
Castianeira flavipatellata Yin et al., 1996 – Китай
Castianeira flavipes Gravely, 1931 – Индия
Castianeira flebilis O. Pickard-Cambridge, 1898 – Мексика
Castianeira floridana (Banks, 1904) – США, Куба
Castianeira formosula Simon, 1910 – Биоко
Castianeira furva Sankaran et al., 2015 – Индия
Castianeira fusconigra Berland, 1922 – Кения
Castianeira gaucha Mello-Leitao, 1943 – Бразилия
Castianeira gertschi Kaston, 1945 – США, Канада
Castianeira guapa Reiskind, 1969 – Панама
Castianeira himalayensis Gravely, 1931 – Индия
Castianeira hongkong Song, Zhu & Wu, 1997 – Китай
Castianeira indica Tikader, 1981 – Индия
Castianeira inquinata (Thorell, 1890) – Суматра
Castianeira insulicola Strand, 1916 – Восточная Африка
Castianeira isophthalma Mello-Leitao, 1930 – Бразилия
Castianeira lachrymosa (O. Pickard-Cambridge, 1898) – Мексика
Castianeira leptopoda Mello-Leitao, 1929 – Бразилия
Castianeira littoralis Mello-Leitao, 1926 – Бразилия
Castianeira longipalpa (Hentz, 1847) – США, Канада
Castianeira luctifera Petrunkevitch, 1911 – США
Castianeira luctuosa O. Pickard-Cambridge, 1898 – Мексика
Castianeira luteipes Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Castianeira maculata Keyserling, 1891 – Бразилия
Castianeira majungae Simon, 1896 – Мадагаскар
Castianeira memnonia (C. L. Koch, 1841) – Панама
Castianeira mexicana (Banks, 1898) – США, Мексика
Castianeira micaria (Simon, 1886) – Сенегал
Castianeira minensis Mello-Leitao, 1926 – Бразилия
Castianeira munieri (Simon, 1877) – Марокко, Алжир
Castianeira nanella Gertsch, 1933 – США, Мексика
Castianeira obscura Keyserling, 1891 – Бразилия
Castianeira occidens Reiskind, 1969 – США, Мексика
Castianeira onerosa (Keyserling, 1891) – Бразилия
Castianeira patellaris Mello-Leitao, 1943 – Бразилия
Castianeira peregrina (Gertsch, 1935) – США
Castianeira phaeochroa Simon, 1910 – Гвинея-Бисау
Castianeira pictipes Mello-Leitao, 1942 – Аргентина
Castianeira plorans (O. Pickard-Cambridge, 1898) – Мексика
Castianeira polyacantha Mello-Leitao, 1929 – Бразилия
Castianeira pugnax Mello-Leitao, 1948 – Гайана
Castianeira pulcherrima (O. Pickard-Cambridge, 1874) – Анды
Castianeira quadrimaculata Reimoser, 1934 – Индия
Castianeira quadritaeniata (Simon, 1905) – Ява, Филиппины
Castianeira quechua Chamberlin, 1916 – Перу
Castianeira rica Reiskind, 1969 – от Мексики до Коста-Рики
Castianeira rothi Reiskind, 1969 – США
Castianeira rubicunda Keyserling, 1879T – Колумбия
Castianeira rugosa Denis, 1958 – Афганистан
Castianeira russellsmithi Deeleman-Reinhold, 2001 – Сулавеси
Castianeira rutilans Simon, 1896 – Бразилия
Castianeira salticina (Taczanowski, 1874) – Французская Гвиана
Castianeira scutata Schmidt, 1971 – Бразилия
Castianeira setosa Mello-Leitao, 1947 – Бразилия
Castianeira sexmaculata Mello-Leitao, 1926 – Бразилия
Castianeira shaxianensis Gong, 1983 – Китай, Корея, Япония
Castianeira similis (Banks, 1929) – от Мексики до Панамы
Castianeira soyauxi (Karsch, 1879) – Конго
Castianeira spinipalpis Mello-Leitao, 1945 – Аргентина
Castianeira stylifera Kraus, 1955 – Сальвадор
Castianeira tenuiformis Simon, 1896 – Боливия, Парагвай
Castianeira tenuis Simon, 1896 – Бразилия
Castianeira teres Simon, 1897 – Парагвай
Castianeira thalia Reiskind, 1969 – США
Castianeira thomensis Simon, 1910 – Сан-Томе
Castianeira tinae Patel & Patel, 1973 – Индия, Китай
Castianeira trifasciata Yin et al., 1996 – Китай
Castianeira trilineata (Hentz, 1847) – США, Канада
Castianeira trimac Reiskind, 1969 – Панама
Castianeira truncata Kraus, 1955 – Сальвадор
Castianeira valida Keyserling, 1891 – Бразилия
Castianeira variata Gertsch, 1942 – США, Канада
Castianeira venusta (Banks, 1898) – Мексика, Гватемала
Castianeira venustula (Pavesi, 1895) – Эфиопия
Castianeira virgulifera Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Castianeira vittatula Roewer, 1951 – Бразилия
Castianeira vulnerea Gertsch, 1942 – США
Castianeira walsinghami (O. Pickard-Cambridge, 1874) – США, Канада
Castianeira xanthomela Mello-Leitao, 1941 – Аргентина
Castianeira zembla Reiskind, 1969 – Мексика
Castianeira zetes Simon, 1897 – Бангладеш, Индия
Castianeira zionis (Chamberlin & Woodbury, 1929) – США

Castoponera
Castoponera Deeleman-Reinhold, 2001
Castoponera ciliata (Deeleman-Reinhold, 1993)T – Малайзия, Суматра
Castoponera lecythus Deeleman-Reinhold, 2001 – Борнео
Castoponera scotopoda (Deeleman-Reinhold, 1993) – Борнео

Coenoptychus
Coenoptychus Simon, 1885
Coenoptychus pulcher Simon, 1885T – Индия, Шри-Ланка

Copa
Copa Simon, 1886
Copa annulata Simon, 1896 – Шри-Ланка
Copa auroplumosa Strand, 1907 – Мадагаскар
Copa flavoplumosa Simon, 1886T – Западная, Центральная, Восточная, Южная Африка
Copa kabana Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Copa kei Haddad, 2013 – Южная Африка
Copa lineata Simon, 1903 – Мадагаскар
Copa spinosa Simon, 1896 – Шри-Ланка

Copuetta
Copuetta Haddad, 2013
Copuetta comorica Haddad, 2013 – Comoro Is.
Copuetta erecta Haddad, 2013 – Мозамбик, Южная Африка
Copuetta kakamega Haddad, 2013 – Кения
Copuetta kwamgumi Haddad, 2013 – Танзания
Copuetta lacustris (Strand, 1916) – Центральная, Восточная, Южная Африка
Copuetta lesnei Haddad, 2013 – Мозамбик
Copuetta litipo Haddad, 2013 – Танзания
Copuetta lotzi Haddad, 2013 – Южная Африка
Copuetta magna Haddad, 2013 – Танзания, Мозамбик, Южная Африка
Copuetta maputa Haddad, 2013T – Мозамбик, Южная Африка
Copuetta naja Haddad, 2013 – Танзания
Copuetta uzungwa Haddad, 2013 – Танзания
Copuetta wagneri Haddad, 2013 – Уганда

Corinna
Corinna C. L. Koch, 1841
Corinna aberrans Franganillo, 1926 – Куба
Corinna aechmea Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna aenea Simon, 1896 – Бразилия
Corinna alticeps (Keyserling, 1891) – Бразилия
Corinna andina (Simon, 1898) – Эквадор
Corinna annulipes (Taczanowski, 1874) – Бразилия, Французская Гвиана, Перу
Corinna anomala Schmidt, 1971 – Эквадор
Corinna areolata Thorell, 1899 – Камерун
Corinna balacobaco Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna bicincta Simon, 1896 – Бразилия
Corinna bonneti Caporiacco, 1947 – Гайана
Corinna botucatensis (Keyserling, 1891) – Бразилия
Corinna bristoweana Mello-Leitao, 1926 – Бразилия
Corinna brunneipeltula Strand, 1911 – Новая Гвинея
Corinna buccosa Simon, 1896 – Amazonas
Corinna bulbosa F. O. Pickard-Cambridge, 1899 – от Мексики до Панамы
Corinna bulbula F. O. Pickard-Cambridge, 1899 – Панама
Corinna caatinga Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna capito (Lucas, 1857) – Бразилия
Corinna chickeringi (Caporiacco, 1955) – Венесуэла
Corinna colombo Bonaldo, 2000 – Бразилия, Аргентина
Corinna corvina Simon, 1896 – Парагвай
Corinna cribrata (Simon, 1886) – Занзибар
Corinna cruenta (Bertkau, 1880) – Бразилия
Corinna demersa Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna ducke Bonaldo, 2000 – Бразилия
Corinna eresiformis Simon, 1896 – Amazonas
Corinna escalvada Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna ferox Simon, 1896 – Бразилия, Перу
Corinna galeata Simon, 1896 – Бразилия
Corinna granadensis (L. Koch, 1866) – Колумбия
Corinna grandis (Simon, 1898) – Бразилия, Гайана
Corinna haemorrhoa (Bertkau, 1880) – Бразилия
Corinna hyalina Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna ignota Mello-Leitao, 1922 – Бразилия
Corinna inermis (Bertkau, 1880) – Бразилия
Corinna javuyae Petrunkevitch, 1930 – Пуэрто-Рико
Corinna jecatatu Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna kochi (Simon, 1898) – Колумбия
Corinna kuryi Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna loiolai Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna longitarsis Strand, 1906 – Сан-Томе
Corinna loricata (Bertkau, 1880) – Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина
Corinna macra (L. Koch, 1866) – Колумбия
Corinna major Berland, 1922 – Кения
Corinna mandibulata Strand, 1906 – Эфиопия
Corinna maracas Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna mexicana (Banks, 1898) – Мексика
Corinna modesta Banks, 1909 – Коста-Рика
Corinna mourai Bonaldo, 2000 – Бразилия
Corinna napaea Simon, 1897 – Сент-Винсент
Corinna nitens (Keyserling, 1891) – Перу, Боливия, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина
Corinna nossibeensis Strand, 1907 – Мадагаскар
Corinna octodentata Franganillo, 1946 – Куба
Corinna olivacea Strand, 1906 – Эфиопия
Corinna parva (Keyserling, 1891) – Бразилия
Corinna parvula Bryant, 1940 – Куба, Гаити
Corinna peninsulana Banks, 1898 – Мексика
Corinna perida Chickering, 1972 – Панама
Corinna phalerata Simon, 1896 – Бразилия
Corinna pictipes Banks, 1909 – Коста-Рика
Corinna plumipes (Bertkau, 1880) – Бразилия
Corinna propera (Dyal, 1935) – Пакистан
Corinna punicea Simon, 1897 – Сент-Винсент
Corinna recurva Bonaldo, 2000 – Бразилия
Corinna regii Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna rubripes C. L. Koch, 1841T – Бразилия, Гайана
Corinna sanguinea Strand, 1906 – Эфиопия
Corinna sanguinea inquirenda Strand, 1906 – Эфиопия
Corinna selysi (Bertkau, 1880) – Бразилия
Corinna spinifera (Keyserling, 1887) – Никарагуа
Corinna tatei Gertsch, 1942 – Венесуэла
Corinna telecoteco Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna testacea (Banks, 1898) – Мексика
Corinna toussainti Bryant, 1948 – Гаити
Corinna tranquilla Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna travassosi Mello-Leitao, 1939 – Бразилия
Corinna urbanae Soares & Camargo, 1948 – Бразилия
Corinna variegata F. O. Pickard-Cambridge, 1899 – Гватемала, Гайана
Corinna venezuelica (Caporiacco, 1955) – Венесуэла
Corinna vesperata Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna vilanovae Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna zecarioca Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия
Corinna ziriguidum Rodrigues & Bonaldo, 2014 – Бразилия

Corinnomma
Corinnomma Karsch, 1880
Corinnomma afghanicum Roewer, 1962 – Афганистан
Corinnomma albobarbatum Simon, 1897 – Сент-Винсент
Corinnomma comulatum Thorell, 1891 – Никобарские острова
Corinnomma javanum Simon, 1905 – Таиланд, Сингапур, Ява, Борнео
Corinnomma lawrencei Haddad, 2006 – Танзания, Мозамбик, Южная Африка
Corinnomma moerens Thorell, 1890 – Суматра
Corinnomma olivaceum Simon, 1896 – Эфиопия
Corinnomma plumosa (Thorell, 1881) – Молуккские острова
Corinnomma rapax Deeleman-Reinhold, 1993 – Суматра, Борнео
Corinnomma rufofuscum Reimoser, 1934 – Индия
Corinnomma semiglabrum (Simon, 1896) – Зимбабве, Южная Африка, Свазиленд
Corinnomma severum (Thorell, 1877)T – от Индии до Китая, Филиппины, Суматра, Сулавеси
Corinnomma thorelli Simon, 1905 – Ява

Creugas
Creugas Thorell, 1878
Creugas annamae (Gertsch & Davis, 1940) – Мексика
Creugas apophysarius (Caporiacco, 1947) – Гайана
Creugas bajulus (Gertsch, 1942) – Мексика
Creugas bellator (L. Koch, 1866) – Венесуэла, Колумбия, Эквадор
Creugas berlandi Bonaldo, 2000 – Эквадор
Creugas bicuspis (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Creugas cinnamius Simon, 1888 – Мексика
Creugas comondensis Jimenez, 2007 – Мексика
Creugas epicureanus (Chamberlin, 1924) – Мексика
Creugas falculus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Creugas guaycura Jimenez, 2008 – Мексика
Creugas gulosus Thorell, 1878T – Повсеместно
Creugas lisei Bonaldo, 2000 – Бразилия, Уругвай, Аргентина
Creugas mucronatus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Коста-Рика, Панама
Creugas navus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Creugas nigricans (C. L. Koch, 1841) – Мексика, Колумбия
Creugas plumatus (L. Koch, 1866) – Колумбия
Creugas praeceps (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика
Creugas silvaticus (Chickering, 1937) – Панама
Creugas uncatus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика

Crinopseudoa
Crinopseudoa Jocque & Bosselaers, 2011
Crinopseudoa billeni Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея
Crinopseudoa bong Jocque & Bosselaers, 2011T – Либерия
Crinopseudoa bongella Jocque & Bosselaers, 2011 – Либерия
Crinopseudoa caligula Jocque & Bosselaers, 2011 – Либерия
Crinopseudoa catharinae Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея, Либерия
Crinopseudoa ephialtes Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея
Crinopseudoa flomoi Jocque & Bosselaers, 2011 – Либерия
Crinopseudoa leiothorax Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея
Crinopseudoa otus Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея
Crinopseudoa paucigranulata Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея
Crinopseudoa titan Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея

Cycais
Cycais Thorell, 1877
Cycais cylindrata Thorell, 1877T – Сулавеси
Cycais gracilis Karsch, 1879 – Япония

Disnyssus
Disnyssus Raven, 2015
Disnyssus helenmirrenae Raven, 2015T – Квинсленд
Disnyssus judidenchae Raven, 2015 – Квинсленд

Echinax
Echinax Deeleman-Reinhold, 2001
Echinax anlongensis Yang, Song & Zhu, 2004 – Китай
Echinax bosmansi (Deeleman-Reinhold, 1995) – Сулавеси
Echinax clara Haddad, 2012 – Гана, Конго
Echinax hesperis Haddad, 2012 – Кот-д’Ивуар
Echinax javana (Deeleman-Reinhold, 1995) – Ява
Echinax longespina (Simon, 1910) – Западная, Центральная, Восточная Африка
Echinax natalensis Haddad, 2012 – Южная Африка
Echinax oxyopoides (Deeleman-Reinhold, 1995)T – Китай, Суматра, Борнео
Echinax panache Deeleman-Reinhold, 2001 – Китай, Индия, Таиланд
Echinax scharffi Haddad, 2012 – Танзания
Echinax similis Haddad, 2012 – Южная Африка
Echinax spatulata Haddad, 2012 – Западная, Центральная, Восточная Африка

Ecitocobius
Ecitocobius Bonaldo & Brescovit, 1998
Ecitocobius comissator Bonaldo & Brescovit, 1998T – Бразилия

Erendira
Erendira Bonaldo, 2000
Erendira atrox (Caporiacco, 1955) – Венесуэла
Erendira luteomaculata (Petrunkevitch, 1925) – Панама
Erendira pallidoguttata (Simon, 1897)T – Пуэрто-Рико, Малые Антильские острова
Erendira pictithorax (Caporiacco, 1955) – Венесуэла
Erendira subsignata (Simon, 1897) – Сент-Винсент

Falconina
Falconina Brignoli, 1985
Falconina albomaculosa (Schmidt, 1971) – Эквадор
Falconina crassipalpis (Chickering, 1937) – Панама, Куба
Falconina gracilis (Keyserling, 1891) – Бразилия, Парагвай, Аргентина (ввезён в США)
Falconina melloi (Schenkel, 1953)T – Колумбия, Венесуэла

Graptartia
Graptartia Simon, 1896
Graptartia granulosa Simon, 1896T – Центральная, Восточная, Южная Африка
Graptartia mutillica Haddad, 2004 – Кот-д’Ивуар, Эфиопия, Танзания, Южная Африка
Graptartia scabra (Simon, 1878) – Марокко, Алжир
Graptartia tropicalis Haddad, 2004 – Конго, Танзания, Южная Африка

Hortipes
Hortipes Bosselaers & Ledoux, 1998
Hortipes abucoletus Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes aelurisiepae Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes alderweireldti Bosselaers & Jocque, 2000 – Экваториальная Гвинея
Hortipes amphibolus Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes anansiodatus Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes angariopsis Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes arboricola Ledoux & Emerit, 1998 – Габон
Hortipes architelones Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes atalante Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes auriga Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes aurora Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes baerti Bosselaers & Jocque, 2000 – Кот-д’Ивуар
Hortipes bjorni Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes bosmansi Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes calliblepharus Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes castor Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes Центральнаяis Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes chrysothemis Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes coccinatus Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes contubernalis Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes creber Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes cucurbita Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes delphinus Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes depravator Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes echo Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes exoptans Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes falcatus Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго, Руанда, Уганда
Hortipes fastigiensis Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes fortipes Bosselaers & Jocque, 2000 – Экваториальная Гвинея
Hortipes gigapophysalis Jocque, Bosselaers & Henrard, 2012 – Гвинея
Hortipes griswoldi Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes hastatus Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго, Уганда
Hortipes hesperoecius Bosselaers & Jocque, 2000 – Сьерра-Леоне
Hortipes hormigricola Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes horta Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes hyakutake Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes irimus Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes klumpkeae Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes lejeunei Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго, Руанда
Hortipes leno Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes libidinosus Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes licnophorus Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes limicola Ledoux & Emerit, 1998 – Габон
Hortipes luytenae Bosselaers & Ledoux, 1998T – Южная Африка
Hortipes machaeropolion Bosselaers & Jocque, 2000 – Нигерия
Hortipes marginatus Ledoux & Emerit, 1998 – Кот-д’Ивуар
Hortipes merwei Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes mesembrinus Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes mulciber Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes narcissus Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes orchatocnemis Bosselaers & Jocque, 2000 – Малави
Hortipes oronesiotes Bosselaers & Jocque, 2000 – Малави
Hortipes ostiovolutus Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes paludigena Ledoux & Emerit, 1998 – Габон
Hortipes penthesileia Bosselaers & Jocque, 2000 – Малави
Hortipes platnicki Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes pollux Bosselaers & Jocque, 2000 – Малави
Hortipes puylaerti Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes robertus Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes rothorum Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes salticola Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes sceptrum Bosselaers & Jocque, 2000 – Камерун
Hortipes scharffi Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes schoemanae Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes silvarum Ledoux & Emerit, 1998 – Кот-д’Ивуар
Hortipes stoltzei Bosselaers & Jocque, 2000 – Танзания
Hortipes tarachodes Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes terminator Bosselaers & Jocque, 2000 – Конго
Hortipes wimmertensi Bosselaers & Jocque, 2000 – Южная Африка
Hortipes zombaensis Bosselaers & Jocque, 2000 – Малави

Humua
Humua Ono, 1987
Humua takeuchii Ono, 1987T – Острова Рюкю

Ianduba
Ianduba Bonaldo, 1997
Ianduba abara Bonaldo & Brescovit, 2007 – Бразилия
Ianduba caxixe Bonaldo, 1997 – Бразилия
Ianduba mugunza Bonaldo & Brescovit, 2007 – Бразилия
Ianduba patua Bonaldo, 1997 – Бразилия
Ianduba paubrasil Bonaldo, 1997 – Бразилия
Ianduba varia (Keyserling, 1891) – Бразилия, Аргентина
Ianduba vatapa Bonaldo, 1997T – Бразилия

Iridonyssus
Iridonyssus Raven, 2015
Iridonyssus auripilosus Raven, 2015 – Квинсленд
Iridonyssus formicans Raven, 2015 – Квинсленд до Виктории, Западная Австралия, Южная Австралия
Iridonyssus kohouti Raven, 2015T – Квинсленд
Iridonyssus leucostaurus Raven, 2015 – Квинсленд

Kolora
Kolora Raven, 2015
Kolora cooloola Raven, 2015T – Квинсленд
Kolora cushingae Raven, 2015 – Квинсленд
Kolora lynneae Raven, 2015 – Квинсленд
Kolora suaverubens (Simon, 1896) – Квинсленд

Leichhardteus
Leichhardteus Raven & Baehr, 2013
Leichhardteus albofasciatus Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Leichhardteus badius Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд
Leichhardteus bimaculatus Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд
Leichhardteus conopalpis Baehr & Raven, 2013T – Восточная Австралия
Leichhardteus evschlingeri Raven, 2015 – Западная Австралия
Leichhardteus garretti Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд
Leichhardteus kroombit Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Leichhardteus reinhardi Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд
Leichhardteus strzelecki Raven, 2015 – Виктория
Leichhardteus terriiewinae Baehr & Raven, 2013 – Квинсленд
Leichhardteus yagan Raven, 2015 – Западная Австралия

Leptopicia
Leptopicia Raven, 2015
Leptopicia bimaculata (Simon, 1896)T – Квинсленд

Mandaneta
Mandaneta Strand, 1932
Mandaneta sudana (Karsch, 1880)T – Гана, Конго

Mazax
Mazax O. Pickard-Cambridge, 1898
Mazax ajax Reiskind, 1969 – Мексика
Mazax chickeringi Reiskind, 1969 – Ямайка
Mazax kaspari Cokendolpher, 1978 – США
Mazax pax Reiskind, 1969T – от США до Панамы
Mazax ramirezi Rubio & Danisman, 2014 – Аргентина
Mazax spinosa (Simon, 1897) – Центральная Америка, Малые Антильские острова
Mazax xerxes Reiskind, 1969 – Коста-Рика

Medmassa
Medmassa Simon, 1887
Medmassa celebensis (Deeleman-Reinhold, 1995) – Сулавеси
Medmassa christae Raven, 2015 – Квинсленд
Medmassa diplogale Deeleman-Reinhold, 2001 – Борнео
Medmassa frenata (Simon, 1877)T – Филиппины
Medmassa insignis (Thorell, 1890) – Суматра, Борнео
Medmassa kltina (Barrion & Litsinger, 1995) – Филиппины
Medmassa pulchra (Thorell, 1881) – Новая Гвинея
Medmassa semiaurantiaca Simon, 1910 – Африка
Medmassa tigris (Deeleman-Reinhold, 1995) – Суматра, Борнео

Megalostrata
Megalostrata Karsch, 1880
Megalostrata bruneri (Bryant, 1936) – Куба
Megalostrata depicta (O. Pickard-Cambridge, 1895) – Мексика
Megalostrata monistica (Chamberlin, 1924) – Мексика
Megalostrata raptor (L. Koch, 1866)T – от Мексики до Панамы

Melanesotypus
Melanesotypus Raven, 2015
Melanesotypus guadal Raven, 2015T – Соломоновы острова

Merenius
Merenius Simon, 1910
Merenius alberti Lessert, 1923 – Южная Африка
Merenius concolor Caporiacco, 1947 – Танзания
Merenius myrmex Simon, 1910 – Гвинея-Бисау
Merenius plumosus Simon, 1910T – Гвинея-Бисау
Merenius proximus Lessert, 1929 – Конго
Merenius proximus quadrimaculatus Lessert, 1946 – Конго
Merenius recurvatus (Strand, 1906) – Эфиопия, Восточная Африка
Merenius secundus (Strand, 1907) – Танзания
Merenius simoni Lessert, 1921 – Конго, Восточная Африка
Merenius solitarius Lessert, 1946 – Конго
Merenius tenuiculus Simon, 1910 – Сьерра-Леоне
Merenius yemenensis Denis, 1953 – Йемен

Messapus
Messapus Simon, 1898
Messapus martini Simon, 1898T – Замбия, Южная Африка
Messapus natalis (Pocock, 1898) – Мозамбик, Южная Африка

Methesis
Methesis Simon, 1896
Methesis brevitarsa Caporiacco, 1954 – Французская Гвиана
Methesis semirufa Simon, 1896T – Колумбия, Бразилия, Перу, Боливия

Myrmecium
Myrmecium Latreille, 1824
Myrmecium aurantiacum Mello-Leitao, 1941 – Бразилия
Myrmecium bifasciatum Taczanowski, 1874 – Бразилия, Французская Гвиана
Myrmecium bonaerense Holmberg, 1881 – Аргентина
Myrmecium camponotoides Mello-Leitao, 1932 – Бразилия
Myrmecium dacetoniforme Mello-Leitao, 1932 – Бразилия
Myrmecium fuscum Dahl, 1907 – Боливия
Myrmecium gounellei Simon, 1896 – Бразилия
Myrmecium itatiaiae Mello-Leitao, 1932 – Бразилия
Myrmecium latreillei (Lucas, 1857) – Бразилия
Myrmecium monacanthum Simon, 1897 – Венесуэла
Myrmecium obscurum Keyserling, 1891 – Бразилия
Myrmecium reticulatum Dahl, 1907 – Перу
Myrmecium rufum Latreille, 1824T – Бразилия
Myrmecium trifasciatum Caporiacco, 1947 – Гайана
Myrmecium vertebratum (Walckenaer, 1837) – Бразилия
Myrmecium viehmeyeri Dahl, 1907 – Перу

Myrmecotypus
Myrmecotypus O. Pickard-Cambridge, 1894
Myrmecotypus fuliginosus O. Pickard-Cambridge, 1894T – Мексика
Myrmecotypus iguazu Rubio & Arbino, 2009 – Аргентина
Myrmecotypus jasmineae Leister & Miller, 2014 – Никарагуа
Myrmecotypus lineatipes Chickering, 1937 – Панама
Myrmecotypus lineatus (Emerton, 1909) – США
Myrmecotypus niger Chickering, 1937 – Панама
Myrmecotypus olympus Reiskind, 1969 – Панама
Myrmecotypus orpheus Reiskind, 1969 – Панама
Myrmecotypus pilosus (O. Pickard-Cambridge, 1898) – от Мексики до Панамы
Myrmecotypus rettenmeyeri Unzicker, 1965 – Панама

Nucastia
Nucastia Raven, 2015
Nucastia culburra Raven, 2015 – Южная Австралия
Nucastia eneabba Raven, 2015 – Западная Австралия
Nucastia muncoonie Raven, 2015 – Квинсленд
Nucastia supunnoides Raven, 2015 – Виктория
Nucastia virewoods Raven, 2015T – Виктория

Nyssus
Nyssus Walckenaer, 1805
Nyssus albopunctatus (Hogg, 1896) – Северные Территории, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Новая Зеландия
Nyssus avidus (Thorell, 1881) – Квинсленд
Nyssus coloripes Walckenaer, 1805T – Австралия, Тасмания, Новая Зеландия (ввезён)
Nyssus emu Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus insularis (L. Koch, 1873) – Фиджи, Соломоновы острова
Nyssus jaredwardeni Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus jonraveni Raven, 2015 – Южная Австралия, Квинсленд
Nyssus loureedi Raven, 2015 – Лорд-Хау
Nyssus luteofinis Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus paradoxus Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus pseudomaculatus Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Nyssus robertsi Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus semifuscus Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus wendyae Raven, 2015 – Квинсленд
Nyssus yuggera Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Olbus
Olbus Simon, 1880
Olbus eryngiophilus Ramirez, Lopardo & Bonaldo, 2001 – Чили
Olbus jaguar Ramirez, Lopardo & Bonaldo, 2001 – Чили
Olbus krypto Ramirez, Lopardo & Bonaldo, 2001 – Чили
Olbus nahuelbuta Ramirez, Lopardo & Bonaldo, 2001 – Чили
Olbus sparassoides (Nicolet, 1849)T – Чили

Ozcopa
Ozcopa Raven, 2015
Ozcopa chiunei Raven, 2015 – Квинсленд
Ozcopa colloffi Raven, 2015T – Квинсленд
Ozcopa margotandersenae Raven, 2015 – Квинсленд
Ozcopa mcdonaldi Raven, 2015 – Квинсленд
Ozcopa monteithi Raven, 2015 – Квинсленд
Ozcopa zborowskii Raven, 2015 – Квинсленд

Parachemmis
Parachemmis Chickering, 1937
Parachemmis fuscus Chickering, 1937T – Панама
Parachemmis hassleri (Gertsch, 1942) – Гайана
Parachemmis manauara Bonaldo, 2000 – Бразилия

Paradiestus
Paradiestus Mello-Leitao, 1915
Paradiestus aurantiacus Mello-Leitao, 1915T – Бразилия
Paradiestus egregius (Simon, 1896) – Бразилия
Paradiestus giganteus (Karsch, 1880) – Бразилия
Paradiestus penicillatus (Mello-Leitao, 1939) – Бразилия
Paradiestus vitiosus (Keyserling, 1891) – Бразилия

Poecilipta
Poecilipta Simon, 1897
Poecilipta carnarvon Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta contorqua Raven, 2015 – Новый Южный Уэльс
Poecilipta davidi Raven, 2015 – Южная Австралия
Poecilipta elvis Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta formiciforme (Rainbow, 1904) – Новый Южный Уэльс
Poecilipta gloverae Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta harveyi Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta janthina Simon, 1896T – Квинсленд
Poecilipta jilbadji Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta kgari Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta kohouti Raven, 2015 – Северные Территории, Южная Австралия, Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Poecilipta lugubris Raven, 2015 – Новый Южный Уэльс, Австралийская столичная территория
Poecilipta mandjelia Raven, 2015 – Новая Каледония
Poecilipta marengo Raven, 2015 – Новый Южный Уэльс
Poecilipta metallica Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta micaelae Raven, 2015 – Новый Южный Уэльс
Poecilipta qunats Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta rawlinsonae Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta ruthae Santana & Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta samueli Raven, 2015 – Квинсленд
Poecilipta smaragdinea (Simon, 1909) – Западная Австралия
Poecilipta tinda Raven, 2015 – Южная Австралия
Poecilipta venusta Rainbow, 1904 – Квинсленд до Виктории, Южная Австралия
Poecilipta waldockae Raven, 2015 – Западная Австралия
Poecilipta wallacei Raven, 2015 – Западная Австралия до Квинсленда
Poecilipta yambuna Raven, 2015 – Виктория
Poecilipta zbigniewi Raven, 2015 – Тасмания

Pranburia
Pranburia Deeleman-Reinhold, 1993
Pranburia mahannopi Deeleman-Reinhold, 1993T – Таиланд, Камбоджа, Лаос, Малайзия

Procopius
Procopius Thorell, 1899
Procopius aeneolus Simon, 1903 – Экваториальная Гвинея
Procopius aethiops Thorell, 1899T – Камерун
Procopius affinis Lessert, 1946 – Конго
Procopius ensifer Simon, 1910 – Западная Африка, Биоко
Procopius gentilis Simon, 1910 – Западная Африка
Procopius granulosus Simon, 1903 – Экваториальная Гвинея, Камерун, Биоко
Procopius granulosus helluo Simon, 1910 – Биоко
Procopius laticeps Simon, 1910 – Биоко
Procopius lesserti (Strand, 1916) – Конго, Руанда
Procopius luteifemur Schmidt, 1956 – Камерун
Procopius vittatus Thorell, 1899 – Камерун

Pronophaea
Pronophaea Simon, 1897
Pronophaea natalica Simon, 1897T – Южная Африка
Pronophaea proxima (Lessert, 1923) – Южная Африка
Pronophaea vidua (Lessert, 1923) – Южная Африка

Psellocoptus
Psellocoptus Simon, 1896
Psellocoptus buchlii Reiskind, 1971 – Венесуэла
Psellocoptus flavostriatus Simon, 1896T – Венесуэла
Psellocoptus prodontus Reiskind, 1971 – Венесуэла

Pseudocorinna
Pseudocorinna Simon, 1910
Pseudocorinna alligator Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея, Либерия, Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna amicorum Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун
Pseudocorinna amphibia Jocque & Bosselaers, 2011 – Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna banco Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея, Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna bilobata Jocque & Bosselaers, 2011 – Togo
Pseudocorinna brianeno Jocque & Bosselaers, 2011 – Гвинея, Либерия, Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna celisi Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna christae Jocque & Bosselaers, 2011 – Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna cymarum Jocque & Bosselaers, 2011 – Гана
Pseudocorinna doutreleponti Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун
Pseudocorinna eruca Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna evertsi Jocque & Bosselaers, 2011 – Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna febe Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун
Pseudocorinna felix Jocque & Bosselaers, 2011 – Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna gevaertsi Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna incisa Jocque & Bosselaers, 2011 – Габон
Pseudocorinna juakalyi Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna lanius Jocque & Bosselaers, 2011 – Либерия, Кот-д’Ивуар
Pseudocorinna lobelia Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna natalis Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna naufraga Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna okupe Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун
Pseudocorinna orientalis Jocque & Bosselaers, 2011 – Конго
Pseudocorinna perplexa Jocque & Bosselaers, 2011 – Нигерия
Pseudocorinna personata Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун
Pseudocorinna rutila Simon, 1910T – Гвинея-Бисау
Pseudocorinna septemaculeata Simon, 1910 – Биоко, Камерун
Pseudocorinna ubicki Jocque & Bosselaers, 2011 – Биоко
Pseudocorinna victoria Jocque & Bosselaers, 2011 – Камерун

Scorteccia
Scorteccia Caporiacco, 1936
Scorteccia termitarum Caporiacco, 1936T – Ливия

Septentrinna
Septentrinna Bonaldo, 2000
Septentrinna bicalcarata (Simon, 1896)T – США, Мексика
Septentrinna paradoxa (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Гватемала
Septentrinna potosi Bonaldo, 2000 – Мексика
Septentrinna retusa (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Гватемала
Septentrinna steckleri (Gertsch, 1936) – США, Мексика
Septentrinna yucatan Bonaldo, 2000 – Мексика

Serendib
Serendib Deeleman-Reinhold, 2001
Serendib muadai Jager, Nophaseud & Praxaysombath, 2012 – Лаос
Serendib suthepica Deeleman-Reinhold, 2001 – Таиланд, Бали
Serendib volans Deeleman-Reinhold, 2001T – Таиланд, Борнео

Simonestus
Simonestus Bonaldo, 2000
Simonestus occidentalis (Schenkel, 1953) – Венесуэла
Simonestus pseudobulbulus (Caporiacco, 1938) – Гватемала
Simonestus robustus (Chickering, 1937) – Панама
Simonestus semiluna (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) – Мексика, Гватемала
Simonestus separatus (Schmidt, 1971) – от Гватемалы до Перу
Simonestus validus (Simon, 1898)T – Венесуэла

Sphecotypus
Sphecotypus O. Pickard-Cambridge, 1895
Sphecotypus birmanicus (Thorell, 1897) – Мьянма, Борнео
Sphecotypus niger (Perty, 1833)T – от Никарагуа до Бразилии
Sphecotypus taprobanicus Simon, 1897 – Шри-Ланка

Stethorrhagus
Stethorrhagus Simon, 1896
Stethorrhagus archangelus Bonaldo & Brescovit, 1994 – Бразилия
Stethorrhagus chalybeius (L. Koch, 1866) – Колумбия
Stethorrhagus duidae Gertsch, 1942 – Венесуэла
Stethorrhagus hyula Bonaldo & Brescovit, 1994 – Колумбия
Stethorrhagus latoma Bonaldo & Brescovit, 1994 – Венесуэла
Stethorrhagus limbatus Simon, 1896T – Бразилия, Гайана
Stethorrhagus lupulus Simon, 1896 – Колумбия, Венесуэла, Перу, Бразилия
Stethorrhagus maculatus (L. Koch, 1866) – Колумбия
Stethorrhagus nigrinus (Berland, 1913) – Эквадор
Stethorrhagus oxossi Bonaldo & Brescovit, 1994 – Бразилия
Stethorrhagus peckorum Bonaldo & Brescovit, 1994 – Венесуэла
Stethorrhagus penai Bonaldo & Brescovit, 1994 – Эквадор
Stethorrhagus planada Bonaldo & Brescovit, 1994 – Колумбия
Stethorrhagus roraimae Gertsch, 1942 – Бразилия
Stethorrhagus tridentatus Caporiacco, 1955 – Венесуэла

Tapixaua
Tapixaua Bonaldo, 2000
Tapixaua callida Bonaldo, 2000T – Бразилия, Перу

Ticopa
Ticopa Raven, 2015
Ticopa australis Raven, 2015T – Австралия
Ticopa carnarvon Raven, 2015 – Западная Австралия
Ticopa chinchilla Raven, 2015 – Квинсленд
Ticopa dingo Raven, 2015 – Квинсленд
Ticopa hudsoni Raven, 2015 – Квинсленд, Новый Южный Уэльс
Ticopa longbottomi Raven, 2015 – Западная Австралия

Tupirinna
Tupirinna Bonaldo, 2000
Tupirinna albofasciata (Mello-Leitao, 1943) – Бразилия
Tupirinna rosae Bonaldo, 2000T – Венесуэла, Бразилия
Tupirinna trilineata (Chickering, 1937) – Панама

Vendaphaea
Vendaphaea Haddad, 2009
Vendaphaea lajuma Haddad, 2009T – Южная Африка

Wasaka
Wasaka Haddad, 2013
Wasaka imitatrix Haddad, 2013 – Танзания
Wasaka montana Haddad, 2013 – Бурунди, Руанда, Уганда
Wasaka occulta Haddad, 2013T – Танзания
Wasaka ventralis Haddad, 2013 – Камерун

Xeropigo
Xeropigo O. Pickard-Cambridge, 1882
Xeropigo brescoviti De Souza & Bonaldo, 2007 – Боливия
Xeropigo camilae De Souza & Bonaldo, 2007 – Бразилия
Xeropigo candango De Souza & Bonaldo, 2007 – Бразилия
Xeropigo cotijuba De Souza & Bonaldo, 2007 – Гвиана, Бразилия
Xeropigo pachitea De Souza & Bonaldo, 2007 – Перу
Xeropigo perene De Souza & Bonaldo, 2007 – Перу
Xeropigo rheimsae De Souza & Bonaldo, 2007 – Бразилия
Xeropigo smedigari (Caporiacco, 1955) – Венесуэла, Тринидад
Xeropigo tridentiger (O. Pickard-Cambridge, 1869)T – США, Вест-Индия до Бразилии, Остров Святой Елены
Xeropigo tridentiger reichardti (Strand, 1916) – Острова Большого Каймана

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

C